Бюканън може да се отнася за:
 Джеймс Бюканън (1791-1868), американски политик
 Джеймс Бюканън (р. 1919), американски икономист